Witoszyn – wieś w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Kazimierz Dolny 
 Witoszyn – wieś w województwie lubuskim, w powiecie żagańskim, w gminie Wymiarki 
 Witoszyn – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno

Zobacz też 
 Witoszyn (gmina), Nowy Witoszyn, Stary Witoszyn, Łęg-Witoszyn